Pielgrzymowo ist ein polnischer Ortsname:
 Pielgrzymowo (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Pilgramsdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Pielgrzymowo (Płoskinia), Ort im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Pilgramsdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen

Siehe auch: Pielgrzymów